Hochdeutsch [hochdojč] může znamenat:
 (moderní) němčina
 hornoněmecká nářečí
 spisovná němčina

Němčina